Die Irish League 1902/03 war die 13. Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Distillery FC wurde zum vierten Mal Meister.

Modus 
Acht Mannschaften spielten an insgesamt 14 Spieltagen, aufgeteilt in eine Hin- und einer Rückrunde, jeweils zweimal gegeneinander. St. Columb's Court FC wurde durch Bohemians Dublin ersetzt.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Saison 1902/03 (Archiv)

1902/03
Fußballsaison 1902/03